Where Do We Go from Here o Where Do We Go from Here? possono riferirsi a:

Cinema
La parata dell'impossibile (Where Do We Go from Here?) – film statunitense del 1945 diretto da Gregory Ratoff e George Seaton

Musica
Where Do We Go from Here – album dei Pillar
Where Do We Go from Here – singolo dei Chicago
Where Do We Go from Here – singolo dei Filter
Where Do We Go from Here – singolo di Hank Smith
Where Do We Go from Here? – singolo di Vanessa Williams
Where Do We Go from Here? – singolo degli Incognito